Плоскоклювые мухоеды () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Обитают в Южной Америке.

Список видов 
 Темнохвостый плоскоклювый мухоед Ramphotrigon fuscicauda Chapman, 1925
 Бурый плоскоклювый мухоед Ramphotrigon megacephalum Swainson, 1835
 Рыжехвостый плоскоклювый мухоед Ramphotrigon ruficauda Spix, 1825
 Ramphotrigon flammulatum (он же Дельтаринхус)

Тиранновые
Роды птиц